Рощино — посёлок в Кузоватовского района Ульяновской области. Входит в состав Безводовского сельского поселения.

История 
Совхоз «Безводовский» был создан в 1938 году, кроме него был создан Безводовская МТС (1938-1958). СПК «Безводовский» ликвидирован в 2004 году.

В 2005 году постановлением Правительства РФ посёлок центральной усадьбы совхоза «Безводовский» переименован в Рощино.

Население

Достопримечательности 

 «Ансамбль загородной усадьбы богатого землевладельца: Дом жилой, Усадебный

парк», кон. ХIХ - нач. ХХ в.».

Примечания 

Населённые пункты Кузоватовского района